Enginyeria: 
Ictíneo I: Primer submarí dissenyat per Narcís Monturiol i Estarriol a mitjans del .
Ictíneo II: Segon submarí dissenyat per Narcís Monturiol i Estarriol a mitjants del .
Ictineu 3: Submarí civil català dissenyat a principis del segle XXI. El nom fa homenatge a l'obra de Monturiol i els seus Ictíneos.